peut désigner :
  (Empire allemand)
  d'artillerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de Flak (Allemagne)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Australie)
  (Espagne républicaine)
  (Espagne)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  de dragons de la  division de cavalerie (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  mécanisée de la  division (France)
  brigade d'assaut par air (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique puis Russie)
  (Union soviétique puis Russie)